Нольфо (Сигинольфо) да Монтефельтро (; ум. , Урбино) — итальянский кондотьер и полководец, сеньор Урбино с 1323 года, граф Монтефельтро. Сын Федериго I да Монтефельтро, графа Урбино.

Биография 
В 1322 году их семья была изгнана из Урбино в результате народного восстания. Федериго I был убит восставшими (по другим сведениям — умер своей смертью вскоре после этих событий). Владения Монтефельтро вошли в состав Папской области.

В апреле 1323 года Нольфо и его брат Галеаццо (ум. после 1328) провозгласили себя сеньорами Урбино и во главе вооружённого отряда вошли в город, после чего расправились с врагами отца.

После смерти брата Нольфо остался единовластным правителем родовых владений.

Раскрыл заговор своего родственника Сперанца да Монтефельтро и изгнал его из Урбино.

Отнял у Тарлати — Борго Сан Сеполькро (1336), у Петрелла — Сан-Лео.

Нанявшись на службу к Пизе, воевавшей с флорентийцами, в 1342 году занял Лукку, которую за 5 лет до этого Флоренция купила у Мастино II делла Скала. В 1351 году по кондотте служил правителю Милана Джованни Висконти.

В 1360 году заключил мирный договор с кардиналом Альборносом, согласно которому признавал сюзеренитет Святого Престола, и получил титул папского викария по городам Урбино и Кальо.

Семья 
Жена (предположительно) — Маргарита, дочь Канте Габриэлли, сеньора де Губбио. Сын — Федериго II.

Источники 
 Fabretti, A. (1842). Biografie dei capitani venturieri dell’Umbria. Montepulciano.
 Litta, P. (1834). Famiglie celebri italiane. Milan.
 Rendina, Claudio (1985). I capitani di ventura. Rome: Newton Compton.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20ITALY%20after%201400.htm#FederigoUrbinodied1322B
 Delle antichità picene dell’abate Giuseppe Colucci patrizio
 I Montefeltro nei primi due secoli della loro storia, 1150—1350. Gino Franceschini. Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, 1963 — Всего страниц: 209
Монтефельтро
Да Монтефельтро
Графы Урбино